Ombreira — nas portas, ombreira em que bate a porta ao fechar-se.
Terminologia vexilológica — na vexilologia, a região da bandeira que está livre para bater ao vento

Desambiguação